Danielsville kan syfta på:

 Danielsville, Georgia
 Danielsville, Pennsylvania